Jamieson är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Brian Jamieson (född 1969), amerikansk roddare
 David Jamieson, flera personer
 David Jamieson (brittisk politiker) (född 1947)
 David Jamieson (kanadensisk politiker) (1856–1942)
 John Jamieson (1759–1838), skotsk lexikograf
 Raymond Jamieson (1901–1989), amerikansk skådespelare och dramatisk översättare
 Sarah Jamieson (född 1975), australisk löpare
 Scott Jamieson (född 1988), australisk fotbollsspelare
 Thomas Jamieson (1829–1913), skotsk geolog